Коледжі ліберальних мистецтв у Сполучених Штатах (анг. Liberal arts colleges in the United States) — це вищі навчальні заклади для бакалаврів у Сполучених Штатах , які зосереджуються на гуманітарній освіті . Британська енциклопедія Визначає ліберальні мистецтва як «навчальну програму коледжу чи університету, спрямовану на передачу загальних знань і розвиток загальних інтелектуальних здібностей, на відміну від професійної, професійно-технічної освіти або технічної навчальної програми».  Як правило, чотирирічний курс денного навчання в гуманітарному коледжі веде студентів до отримання ступеня бакалавра мистецтв або бакалавра наук.

Ці колледжі є американськими вищими навчальними закладами, які традиційно наголошують на інтерактивному навчанні (хоча дослідження все, ще є складовою цих закладів) на рівні бакалаврату. Хоча в США не існує загальнонаціонального правового стандарту, термін «університет» в основному використовується для позначення післядипломної освіти та науково-дослідницьких закладів і зарезервований для закладів, що присуджують докторські ступені, а деякі штати США, такі як Массачусетс, будуть надавати школі «статус університету», лише якщо вона пропонує аспірантуру з кількох дисциплін.

Ці навчальні заклади, також заохочують високий рівень взаємодії студент-викладач, у центрі якого знаходяться заняття, які викладають викладачі повного дня. Вони відомі тим, що є житловими (учні, а інколи і виклидачі проживають на территорії колледжа), і можуть мати меншу кількість учнів, розміри класів і співвідношення студентів і викладачів, ніж університети .

Консорціуми та групи 
 Вищі гуманітарні коледжі часто асоціюються з більшими організаціями, чи консорціумами. Найбільшою асоціацією приватних гуманітарних коледжів у Сполучених Штатах є Рада незалежних коледжів, яка налічує понад 650 малих і середніх незалежних коледжів і університетів. Рада громадських коледжів гуманітарних наук є консорціумом державних коледжів гуманітарних наук. Багато гуманітарних коледжів належать до Annapolis Group, Oberlin Group, Коалыції жіночих коледжів і Consortium of Liberal Arts Colleges. Кілька гуманітарних коледжів беруть участь у проекті Pericles або Eco League.

Інші добре відомі консорціуми на Сході Сполучених Штатів включають Little Three, Консорціум Colby-Bates-Bowdoin, Коледж Сім сестер і Little Ivies . Чотири східні коледжі разом з Університетом Массачусетса Амгерст також є частиною Консорціуму п’яти коледжів у Західному Массачусетсі, а три східні коледжі складають Консорціум Трьох коледжів.

У Південній Каліфорнії п'ять гуманітарних коледжів із кампусами та двома аспірантурами утворюють Claremont Colleges.

Консорціуми на Середньому Заході США включають Асоційовані коледжі Середнього Заходу, П'ять коледжів Огайо, Асоційовані коледжі міст-побратимів та  Асоціацію коледжів Великих озер.

Групи навчальних закладів на півдні Сполучених Штатів включають Асоційовані коледжі Півдня та Сім сестер Півдня.

Мета і цілі 
У першому розділі («The Liberal Arts, розкривається питання: "Що таке гуманітарна освіта і чому вона важлива сьогодні"») книги Говарда Ґріна та Метью Ґріна « Приховані плющі: тридцять коледжів передового досвіду » визначаються цілі гуманітарної освіти таким чином:"У складному, мінливому світі важливо розвивати високий рівень інтелектуальної грамотності та навичок критичного мислення, почуття моральної та соціальної справедливості перед своєю спільнотою, здатність чітко міркувати, раціонально мислити, розумно аналізувати інформацію, реагувати на людей, проявляти співчут'я та чесно, продовжувати вивчати нову інформацію та концепції протягом життя, цінувати та отримувати задоволення від краси мистецтва та літератури та використовувати їх, як натхнення та розраду, коли це необхідно, повернутися до нашого історичного минулого для отримання уроків, які допоможуть розумно формувати майбутнє, та уникати приклих помилок, щоб створити почуття самоповаги, яке виникає завдяки особистим досягненням і викликам, які зустрічаються з приходом успіху." Крім того, консультант з питань оселення в коледжах Лорен Поуп пише в своїх замітках: Коледжі, які змінюють життя:"Основна увага приділяється студенту, а не викладачам. Він активно займається власною освітою. Немає, так званих, пасивних вух. Студенти та викладачі настільки тісно співпрацюють, що навіть є співавторами публікацій. Навчання – це акт любові. У класі є не лише наставницькі стосунки, але й професори стають супутниками в русі, товаришами по команді, товаришами за вечерею та друзями. Навчання є скоріше спільним, ніж змагальним процесом; цінності є центральними, є сильне почуття спільноти. Це місця великої синергії, де ціле стає більшим, ніж сума частин. Коледжі дають можливість зростання, молоді, що прагне."

Рейтинги 
Довідники з рейтингів вищої освіти пропонують щорічні витяги, у яких класифікуються коледжі гуманітарних наук окремо від дослідницьких університетів. Вашингтонський щомісячник та US News & World Report надають рейтинги саме для гуманітарних коледжів.

Рух 2007 року 

19 червня 2007 року під час щорічних зборів Annapolis Group члени обговорили лист до президентів коледжів із проханням більше не брати участі в розділі опитування «дослідження репутації» U.S. News  & World Report (цей розділ становить 25% рейтингу). У результаті «більшість із приблизно 80 президентів на зустрічі заявили, що не мають наміру брати участь у репутаційному рейтингу U.S. News  у майбутньому».  

Однак рішення про те, заповнювати репутаційне опитування чи ні, буде залишено на розсуд кожного окремого коледжу, оскільки: «Annapolis Group не є законодавчим органом, і будь-яке рішення щодо участі в рейтингу US News залишається за окремими навчальними закладами». 

У заяві також зазначено, що його члени «погодилися взяти участь у розробці альтернативного загального формату, який представляє інформацію про їхні коледжі для студентів та їхніх сімей, щоб використовувати їх у процесі пошуку коледжу».  База даних сформованих рейтингів буде розроблятися спільно з організаціями вищої освіти, включаючи "Національну асоціацію незалежних коледжів та університетів" і "Раду незалежних коледжів".

22 червня 2007 року редактор US News & World Report Роберт Морс опублікував відповідь, у якій він казав, що «щодо опитування експертної оцінки, ми в U.S. News твердо переконані, що опитування має значну цінність, оскільки воно дозволяє нам вимірювати «нематеріальні активи» коледжу, які вони не можуть виміряти за допомогою статистичних даних. Крім того, репутація освітнього закладу може допомогти отримати таку важливу першу роботу, та відіграє ключову роль у тому, до якої аспірантури хтось зможе вступити. Експертне опитування за своєю природою є суб’єктивним, але техніка, коли лідери галузі просять оцінити своїх конкурентів, є загальноприйнятою практикою. Результати експертного опитування також можуть сприяти вирівнюванню умов гри між приватними та державними коледжами».  

Посилаючись на альтернативну базу даних, яку обговорювала Annapolis Group, Морс також стверджував: «Важливо зазначити, що заявлену мету Annapolis Group, щодо представлення даних коледжу в загальному форматі вже намагалися досягти. U.S. News вже багато років надають точну інформацію про коледж. І здається, що NAICU робитиме це зі значно меншою прискіпливістю та функціональністю. Так U.S. News  спочатку збирають усі ці дані (використовуючи узгодженим набіром визначень із загального набору даних). Потім ми розміщуємо дані на нашому веб-сайті в легкодоступних порівнянних таблицях. Іншими словами, Annapolis Group та інші учасники ініціативи NAICU насправді наслідують приклад U.S. News».

SAT факультативний рух 

Кількість гуманітарних коледжів США, що приєдналися, або мали значний вплив на рух за те, щоб зробити тести SAT необов’язковим для вступу у відповідь на критику інструменту SAT.

Боудін-коледж у Брансвіку, штат Мен та коледж Бейтса в Льюїстоні, штат Мен, були одними з перших, хто запровадив факультативні програми SAT у 1969 та 1984 роках відповідно. У 1990 році викладачі Бейтса проголосували за те, щоб зробити все стандартизоване тестування необов'язковим у процесі вступу до коледжу, а в жовтні 2004 року Бейтс опублікував дослідження щодо політики факультативного тестування, яке було представлено Національній асоціації консультацій щодо вступу до коледжу. Після двох десятиліть без обов’язкового тестування коледж виявив, що різниця у відсотках випускників між тими, хто подав і не подав, становила 0,1%, що пул претендентів Бейтса подвоївся відтоді, як була запроваджена політика, і приблизно 1/3 абітурієнтів не подалали мінімальну межу всупних балів, що студенти, які не здали, мали в середньому лише на 0,05 бала менше загальноприйнятого середнього балу університету, а заявки від студентів з національних меншин різко зросли.

Дослідження Бейтса-коледжа дало поштовх серед малих гуманітарних коледжів, щоб зробити SAT необов’язковим для вступу до коледжу на початку 2000-х років.  Дійсно, згідно зі статтею в New York Times від 31 серпня 2006 року, було написано: «Ще надто рано оголошувати смерть, але для багатьох невеликих гуманітарних коледжів SAT, можливо, пережив свою користь». 

У 2003 і 2004 роках коледж Сари Лоуренс і коледж Пітцер відмовилися від вимог щодо подання результатів тесту SAT для своїх абітурієнтів  відповідно, приєднавшись до руху за вибором SAT для вступу до бакалаврату . Колишній президент Sarah Lawrence, д-р Мікеле Толела Майєрс, описала обґрунтування цього рішення в статті для The Washington Post від 11 березня 2007 року, кажучи: «Ми є школою, яка інтенсивно пише, і інформація, отримана за результатами SAT, доповнена. мало для нашої здатності передбачити, як студент вийде в нашому коледжі; однак це значною мірою сприяло упередженому вступу на користь тих, хто міг дозволити собі дорогі тренінги». У результаті цієї політики в тій самій статті Washington Post д-р Маєрс заявила, що вона була проінформована US News & World Report про те, що якщо не буде надано результатів SAT, US News «придумає число» для використання у своїх журнали. Крім того, вона стверджує, що якщо SLC вирішить припинити надсилання всіх даних до US News & World Report, їхній рейтинг буде штучно знижений.   

U.S News опублікували відповідь на цю статтю 12 березня 2007 року, в якій зазначено, що оцінка Сари Лоуренс переглядається. 

Станом на 2007 рік, згідно з US News & World Report, Сара Лоуренс була єдиним «великим» американським коледжем, який повністю не враховував бали SAT під час вступу.  Наразі Сара Лоуренс приймає бали SAT, але подання цих балів залишається необов’язковим. Інші гуманітарні коледжі, які з тих пір почали більше не розглядати SAT, включають Shimer College і Hampshire College, які проходять "сліпі тести"? як для вступу, так і для рішень щодо фінансової допомоги.

Повний список факультативних шкіл, що сформовані SAT надано організацією FairTest  -  американською освітньою організацією, яка «пропагує якісну освіту та рівні можливості, сприяючи чесним, відкритим, обґрунтованим і корисним для освіти оцінюванням учнів, вчителів і шкіл. FairTest, також працює над тим, щоб покласти край неправильному використанню та недолікам практики тестування, які перешкоджають досягненню цих цілей».

Найстаріший американський гуманітарний коледж 

Університети та коледжі США
Сторінки з неперевіреними перекладами